Cuminum sativum är en flockblommig växtart som beskrevs av John Smith. Cuminum sativum ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
sativum